Miasta w USA:
 Chittenden – miasto w stanie Vermont, w hrabstwie Rutland
Gminy w USA:
 Chittenden (ang. Chittenden Town) – gmina w stanie Vermont, w hrabstwie Rutland
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Chittenden (ang. Chittenden County) – w stanie Vermont